Pistotnig ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Pistotnig (* 1949), österreichischer Musiker und Militärkapellmeister
 Jakob Pistotnig (1945–2001), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Silvia Pistotnig (* 1977), österreichische Autorin